Una ciudadela es una fortaleza construida en el recinto de una plaza fuerte o ciudad fortificada. A partir de ese significado, también puede referirse a:

Lugares 

 Ciudadela (Baleares), municipio de la isla de Menorca (Islas Baleares, España).
 Ciudadela (Buenos Aires), ciudad de la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Ciudadela (Chubut), localidad de la provincia del Chubut (Argentina).
 Ciudadela (La Coruña), parroquia civil española del municipio de Sobrado, provincia de La Coruña (Galicia).
 Ciudadela (Tucumán), barrio de San Miguel de Tucumán (Argentina).
 Ciudadela de Jaca, fortaleza ubicada en Jaca (Huesca). 
 Ciudadela de Pamplona, fortificación construida en el reinado de Felipe II.
 Ciudadela Robledo, campus de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín (Colombia).
 Estación Ciudadela, estación del Ferrocarril Sarmiento, en Ciudadela (Buenos Aires, Argentina).
 Estadio La Ciudadela, campo de fútbol del Club Atlético San Martín de Tucumán (Argentina).
 Fortín de la Ciudadela, en Monterrey, México.
 La Ciudadela (ciudad de México) en la ciudad de México.
 La Ciudadela (Farāh), fortaleza en Farāh (Afganistán).
 La Ciudadela (Gozo), fortaleza en la isla de Gozo (Malta).
 La Ciudadela de Teotihuacan, en la zona de monumentos arqueológicos de Teotihuacán (México).
 Parque de la Ciudadela, en la ciudad de Barcelona (España).

Otros 

 Batalla de La Ciudadela (1831), en Tucumán (Argentina).
 Ciudadela (Antoine de Saint-Exupéry) (1948), obra literaria de Antoine de Saint-Exupéry.
 Ciudadela (barco), estructura blindada interna de un buque de guerra.
 Ciudadela de Minas Tirith, ciudad ficticia de la obra de J. R. R. Tolkien.
 La ciudadela (1937), obra literaria de A. J. Cronin.
 La ciudadela (película) (1938), adaptación cinematográfica de la novela anterior dirigida por King Vidor.